Maitland River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Maitland River (vattendrag i Australien), Western Australia,

Kanada 

 Maitland River (vattendrag i Kanada), Ontario, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar